Gamla telegrafen kan syfta på:

Gamla telegrafen, Vuollerim
Gamle Telegrafen, Ny-Ålesund